154-я стрелковая дивизия:
 154-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940
 154-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943